

Acronimi 
 New Basket Brindisi – squadra di pallacanestro italiana
 Novo Basquete Brasil – massimo campionato brasiliano di pallacanestro maschile
 Nederlandse Basketball Bond – federazione di pallacanestro dei Paesi Bassi

Codici 
 NBB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barrancominas (Colombia)
 nbb – codice ISO 639-3 della lingua ndoe